Ладриљера има више значења:

 Ладриљера (Виља Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ладриљера, Ентронке Пескерија (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ладриљера (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ладриљера (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ладриљера (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику